Bedford é o nome de diversas localidades:

Bedford - localidade em Bedfordshire, Inglaterra
Bedford (distrito) - distrito em Bedfordshire, Inglaterra
Bedford (Austrália Ocidental)
Bedford (Grande Manchester) - localidade na Inglaterra
Bedford (Canadá) - localidade na Nova Escócia
Bedford (Indiana)
Bedford (Iowa)
Bedford (Kentucky)
Bedford (Massachusetts)
Bedford (Nova Hampshire)
Bedford (Nova Iorque)
Bedford (Ohio)
Bedford (Pensilvânia)
Bedford (Texas)
Bedford (Virgínia)
Bedford (Wyoming)
Bedford Heights
Bedford Park

Bedford pode ser também:
Bedford, fabricante de veículos.

Ver também 
 Condado de Bedford

Desambiguação
Desambiguações de topônimos